Дакота може да се отнася за:
 Дакота, индианска етническа група

 Щати в САЩ
 Северна Дакота
 Южна Дакота

 Окръзи в САЩ
 Дакота (окръг, Минесота)
 Дакота (окръг, Небраска)

 Хора
 Дакота Джонсън (р. 1989), американска актриса и модел
 Дакота Фанинг (р. 1994), американска актриса

 Други
 Дакота (територия), територия в състава на САЩ през 19 век